ZEP steht für:
 ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, erziehungswissenschaftliche Zeitschrift
 Zentrum für Elektromobilproduktion der RWTH Aachen
 Zentrum für Elektronisches Publizieren der Bayerischen Staatsbibliothek
 Zuchteignungsprüfung, Auswahl von für die Zucht bestimmter Rassen geeigneten Haustieren
 Bahnhof London Victoria (IATA-Code), britischer Bahnhof

Zep steht für:
 Zep (* 1967), Schweizer Comiczeichner

Siehe auch:
 Zepp

Abkürzung